Anna Zawadzka (1888-1983) – polska malarka, partnerka życiowa Stefana Żeromskiego
 Anna Zawadzka (1919-2004) – polska harcerka, anglistka, siostra  Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
 Anna Zawadzka-Gołosz (ur. 1955) – polska kompozytorka i pedagog muzyczny, profesor sztuk
 Beata Zawadzka – polska szachistka
 Dorota Zawadzka (ur. 1962) – polska psycholog rozwojowy
 Jolanta Zawadzka (ur. 1987) – polska szachistka
 Katarzyna Zawadzka (ur. 1984) – polska aktorka
 Leona Zawadzka (1885-1940) – polska działaczka oświatowa
 Małgorzata Zawadzka (ur. 1975) – polska aktorka
 Małgorzata Zofia Zawadzka (ur. 1983) – polska aktorka
 Magdalena Zawadzka (ur. 1944) – polska aktorka
 Marcelina Zawadzka (ur. 1989) – polska modelka i prezenterka telewizyjna
 Olga Zawadzka (1905-2008) – polska katechetka
 Stanisława Zawadzka (1890-1988) – polska sopranistka i piosenkarka
 Wincenta Zawadzka – autorka książki Kucharka Litewska
 Zofia Zawadzka (1950-2005) – polska ekonomistka